Mill River steht für:
 Mill River (New Haven Harbor), Connecticut
 City Mill River, London
 Pudding Mill River, London 
Siehe auch:
 Mill Creek